Новоми́нская — станица в Каневском районе Краснодарского края России. Административный центр Новоминского сельского поселения.

География 
Расположена в степной зоне, на реке Албаши (бассейн Азовского моря), в 25 км к северу от станицы Каневской. Железнодорожная станция Албаши на линии Тимашёвская (80 км) — Староминская (24 км).

История 
Станица основана в 1821 году переселенцами из Полтавской и Черниговской (главным образом, из Мены, что и отразилось в названии станицы) губерний (Украина), которые были зачислены в Черноморское казачье войско.

Согласно энциклопедическому словарю Брокгауза и Ефрона в начале XX века станица относилась к Ейскому отделу Кубанской области. В ней проживало 6580 жителей в 936 дворах, имелись церковь, 2 школы, 39 мельниц, 14 торгово-промышленных заведений, кирпичный завод.

Во время Гражданской войны в станице проживала семья великой княгини Ольги Александровны (1882—1960) и полковника Николая Александровича Куликовского (1881—1958), здесь родился их младший сын Гурий.

В конце 1919 — начале 1920 годов новоминчане в числе остального кубанского казачества массово покинули ряды Добровольческой армии Деникина с целью войти в состав Кубанской армии, организовывавшейся Кубанской Радой. В составе отрядов Кубанской армии продолжили борьбу с большевиками.

В 1934—1953 годах Новоминская была центром Новоминского района.

Голод 1932—1933 в станице Новоминской 

В 1932—1933 годах население станицы Новоминской, вместе с населением десятков других станиц Кубани пережило массовый голод. Точное количество жертв голода в станице Новоминской на данный момент неизвестно, однако оно может исчисляться в несколько тысяч человек.

Сценарий организации голода в станице Новоминской был такой же самый, как и во всех остальных станицах Кубани. У населения изымались абсолютно все запасы продуктов питания, станица была окружена войсками, вход в станицу и выход из неё был запрещён. Попасть в станицу или выйти из неё можно было только нелегально. Вся почтовая корреспонденция перехватывалась.

Население 

 Национальный состав

Основную часть населения составляют русские и потомки кубанских казаков, а также представители греческого, армянского, адыгейского народов и последующих волн переселений, другие).

Экономика 
Предприятия сельского хозяйства, Албашский элеватор, Албашский консервный завод (входит в консервный холдинг «Дядя Ваня»).

Предприятия электронных коммуникаций:

 Кубтел — беспроводной интернет-провайдер
 Гуднэт — беспроводной интернет-провайдер
 Фирма Связь — проводной интернет-провайдер

Спорт 
В станице есть футбольная команда «Кировец» — чемпион Советского Союза 1988 года среди сельских команд.

Люди, связанные со станицей 
 Виталий Артюхов (род. 1944) — российский государственный деятель.
 Иван Гавриш — украинский бандурист, педагог, биолог. Активный деятель украинского возрождения на Кубани.
 Алексей Гусько — гвардии сержант, Герой Советского Союза.
 Владислав Захаревич (1946—2013) — российский учёный, деятель науки и высшего образования.
 Гурий Куликовский (1919—1984) — младший сын великой княгини Ольги Александровны и Николая Александровича Куликовского, внук императора Александра III.
 Семён Пидгайный (1907—1965) — украинский историк, писатель.
 Пётр Рекало — Герой Социалистического Труда.
 Савва (Остапенко) (1898—1980) — схиигумен, насельник Псково-Печерского монастыря, духовный писатель. Почитается в православной среде как старец.
 Тимофей Ящик (род. 1878) — личный телохранитель камер-казак при Николае II и Марии Фёдоровне  .

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Каневского района